Nigar Sultana ist der Name folgender Personen:

* Nigar Sultana (Schauspielerin) (1932–2000), indische Schauspielerin
 Nigar Sultana (Badminton) (* 1984), bangladeschische Badmintonspielerin
 Nigar Sultana (Cricketspielerin) (* 1997), bangladeschische Cricketspielerin